SKS har flere betydninger:

 Sundhedsvæsenets Klassifikationssystem, ofte forkortet SKS
 SKS (karabin) - En halvautomatisk karabin udviklet i Sovjetunionen
 SKS (FDF) – Et seniorkurus i FDF
 SKS er IATA-koden for Vojens Lufthavn
 SKS anvendes som forkortelse for Søren Kirkegaards Skrifter; en udgivelse af forfatterens samlede værker